Arak je pojam koji se može odnositi na 
 Arak (grad)
 arak (alkoholno piće)
 arak, obrezan list papira određenog formata, također i jedinica mjere za papir
 autorski arak, jedinica opsega rukopisa za publikacije
 ARAK, astronomski katalog
 ARAK, vrsta puške